Barabasz ist der Familienname folgender Personen:

 Ołeksa Barabasz (1848–1912), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Wiktor Barabasz (1855–1928), polnischer Pianist, Dirigent und Musikpädagoge